Cardo burral puede referirse a:
El nombre común de la planta ''Eryngium campestre.
El nombre común de la planta Onopordum acanthium.
El nombre común de la planta '''Silybum marianum.